Улица Чапа́ева — улица в Мытищи (Московская область). Проходит в старой части города в районе санатория «Подлипки».

История 
Улица Чапаева получила название в 1948 году, когда началась застройка.

В 1957 году для младшего офицерского состава здесь было построено три дома, стоящих буквой П. В советские годы двор был огорожен забором: стройные деревья, вазоны, скамеечки и памятник В.И.Ленину. И только иногда водили пионеров для возложения цветов к монументу. 

Улица застроена 2—5-этажными жилыми домами, гаражами, зданиями предприятий.  В 2017 году на улице прошло большое благоустройство, в частности были убраны гаражи-улитки и сделаны парковки.

Трасса 
Улица Чапаева начинается от улицы Серафимовича и заканчивается у санатория «Подлипки». Проходит параллельно Ярославскому шоссе.

Примечательные здания и сооружения 
 Военный институт
 Здания кардиологического санатория «Подлипки»
 Почта (в доме № 15)
 Памятник В. И. Ленину

Транспорт 
По улице Чапаева общественный транспорт не ходит.

Движение транспорта двухстороннее.

До улицы можно добраться маршрутным такси № 32 от ст. Подлипки Ярославской железной дороги.

Примечания 

Чапаева